А́ндрус — многозначный термин. Может иметь следующие значения:
 Ансип, Андрус — премьер-министр Эстонии и председатель эстонской Партии Реформ.
 Андрус (Техас) — город в Техасе.
  — город в Индиане.
  — город в Северной Каролине.
  — город в Южной Каролине.
 Андрус (округ, Техас) — округ Техаса.
 Андрус — вулкан, располагающийся в Антарктиде в районе Земли Мэри Бэрд.

См. также 
 Эндрюс